Proba feminină de gimnastică ritmică individual compus de la Jocurile Olimpice de vară din 2020 a avut loc în perioada 6-7 august 2021 la Ariake Gymnastics Centre.

Formatul competiției
Competiția a constat dintr-o rundă de calificare și o rundă finală. Primele zece gimnaste din runda de calificare au trecut în runda finală. În fiecare rundă, gimnastele au efectuat patru programe (minge, cerc, măciuci și panglică).

Rezultate

Calificări

 Bold — cele mai bune scoruri din fiecare program.
Sursa:

Finala

Referințe

Gimnastică la Jocurile Olimpice de vară din 2020